Privileg bezeichnet:
 ein Vorrecht, das einer einzelnen Person oder einer Personengruppe zugestanden wird, siehe Privileg bzw. Privileg (Soziologie)
 eine Handelsmarke des ehemaligen Unternehmens Quelle, siehe Privileg (Handelsmarke)
 einen Spielfilm des britischen Regisseurs Peter Watkins aus dem Jahre 1967, siehe Privileg (Film)
 einen deutschen Spielfilm von Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde aus dem Jahre 2022

Siehe auch:

 Privilege